Глаубиц () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Глаубиц, Дезире (род. 1979) — австралийская и нидерландская баскетболистка австрийского происхождения.
 Глаубиц, Иоганн Кристоф (ок. 1700—1767) — создатель и крупнейший представитель виленского барокко.

Топоним 
 Глаубиц — коммуна в Германии, в земле Саксония.